Rostelecom Cup 2015 – piąte w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Grand Prix 2015/2016. Zawody rozgrywano od 19 do 22 listopada 2015 roku w hali Mała Arena Sportowa Łużniki w Moskwie.

W rywalizacji solistów zwyciężył reprezentant Hiszpanii Javier Fernández, dla którego było to drugie zwycięstwo w tej edycji Grand Prix. Wśród solistek triumfowała reprezentantka gospodarzy Jelena Radionowa. Wśród par sportowych najlepsi okazali się gospodarze Ksienija Stołbowa i Fiodor Klimow. W parach tanecznych wygrała kanadyjska para Kaitlyn Weaver i Andrew Poje.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Rosji